Camillo Mazzella – gesuita, cardinale e teologo italiano
Ernesto Mazzella – arcivescovo cattolico italiano
Luigi Mazzella – giurista e politico italiano
Orazio Mazzella – arcivescovo cattolico italiano
Paolo Mazzella – magistrato e politico italiano